Терсь — название нескольких рек в Новокузнецком районе Кемеровской области, впадающих в Томь:

 Нижняя Терсь — впадает в Томь на 479 км от устья
 Средняя Терсь — впадает в Томь на 520 км от устья
 Верхняя Терсь — впадает в Томь на 525 км от устья